«По́вести поко́йного Ива́на Петро́вича Бе́лкина» — цикл повестей Александра Сергеевича Пушкина, состоящий из 5 повестей и выпущенный им без указания имени настоящего автора, то есть самого Пушкина.

Книга состоит из предисловия издателя и пяти повестей:
 «Выстрел»
 «Метель»
 «Гробовщик»
 «Станционный смотритель»
 «Барышня-крестьянка»

История создания 
«Повести Белкина» — первое завершённое прозаическое произведение Пушкина. Все повести написаны в селе Большое Болдино осенью 1830 года. Согласно датировке автора, повести закончены:
 «Гробовщик» — 9 сентября;
 «Станционный смотритель» — 14 сентября;
 «Барышня-крестьянка» — 20 сентября;
 «Выстрел» — 14 октября;
 «Метель» — 20 октября.
Предисловие «От издателя» датируется предположительно второй половиной октября или 31 октября — началом ноября 1830 года. Комментарии Б. В. Томашевского к VI тому «Полного собрания сочинений в 6 томах»

Впервые весь цикл повестей, включая «издательское» предисловие, был опубликован в книге «Повести покойного Ивана Петровича Белкина, изданные А. П.» (СПб., 1831).

Иван Петрович Белкин 
Иван Петрович Белкин — литературная маска, вымышленная Пушкиным: молодой помещик, занимавшийся на досуге сочинительством и умерший в 1828 году, 30 лет от роду от простудного заболевания. Помимо цикла повестей, Белкин выступил как автор хроники «История села Горюхина».

От издателя 
Вступление, содержащее якобы издательское пояснение и письмо некоего помещика, соседа Белкина, с рассказом о нём.

Издательское слово написано с долей юмора. Например, в начале вступления издатель пишет о письме: «Помещаем его безо всяких перемен и примечаний…», однако к письму далее добавлено два примечания и скрыта часть текста. Это создаёт игровой образ «простодушного» или «наивного» издателя, будто бы не заметившего противоречия в собственных словах. Также в письме написано: «…письмо Ваше от 15-го сего месяца получить имел я честь 23 сего же месяца…», но подписано оно 16 ноября — получается, что ответ был написан до получения самого письма.

Художественные особенности 
Пушкин писал каждую повесть в том или ином существующем к тому времени направлении в русской литературе: «Выстрел» — романтизм; «Метель», «Станционный смотритель» и «Барышня-крестьянка» — сентиментализм; «Гробовщик» — содержит элементы готической повести (романтизм). В произведениях легко уловима тема «маленького человека», проявляющаяся, например, в повести «Станционный смотритель». В советском литературоведении был сделан вывод о реалистичности «Повестей Белкина»: Пушкин «играет» типичными чертами того или иного направления, иронизируя над ними, тем самым приближая к реальности.

Отзывы 
Отношение современников ко всему циклу было весьма посредственное.

Литературная критика 
 Белый А. А. «Повести Белкина»: перипетии совести  // Московский пушкинист. Т. XII, М. ИМЛИ РАН. 2009. С. 316.
 В. Э. Вацуро. Повести покойного Ивана Петровича Белкина // В. Э. Вацуро. Записки комментатора. СПб., 1994. 
 Вас. В. Гиппиус. Повести Белкина (1937)  // В. В. Гиппиус. От Пушкина до Блока. М.; Л., 1966.
 Т. А. Китанина. Еще раз о «старой канве». (Некоторые сюжеты «Повестей Белкина»)  // Пушкин и мировая культура. СПб.; Симферополь, 2003.
 Тюпа В. И. К изучению юмора «Повестей Белкина»  // Проблемы современного пушкиноведения: Межвузовский сборник научных трудов. Псков, 1991.
 
 Шварцбанд С. М. История одной мистификации: (К вопросу о сущности образа И. П. Белкина)  // Вопросы русской, советской и зарубежной литературы. Новосибирск, 1971.
 Мина Полянская. «Проходящие злословили его…». «Скупой рыцарь» и «История села Горюхина» А. С. Пушкина // Зеркало Загадок, 1999, № 8, с. 44-48. Заметки по еврейской истории № 2 (161).

Примечания

Ссылки 
 Повести покойного Ивана Петровича Белкина. Издание 1831 года 

Повести Александра Пушкина
Сборники повестей